В одиночному розряді тенісного турніру Taranto Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Раффаелла Реджі здобула титул, у фіналі перемігши Алексію Дешом 3–6, 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Раффаелла Реджі (переможниця)
  Лаура Голарса (чвертьфінал)
  Лаура Гарроне (2-ге коло)
  Енн Гроссман (чвертьфінал)

 Барбара Романо (1-ше коло)
 Яна Поспішилова (1-ше коло)
 Федеріка Гаумюллер (1-ше коло)
 Ева Швіглерова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Ilva Trophy